Gibbs steht für:

 Gibbs (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Gibbs (Einheit), Einheit in der Oberflächenchemie
 Gibbs (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 (2937) Gibbs, Asteroid

Geografische Objekte:
 Gibbs Bluff, Kliff in Antarktika
 Gibbs-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Gibbs Island, Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Gibbs Point, Landspitze von Horseshoe Island, Antarktis
 Mount Gibbs, Berg im Viktorialand, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gibbs (Arkansas)
 Gibbs (Idaho)
 Gibbs (Kansas)
 Gibbs (Kentucky)
 Gibbs (Louisiana)
 Gibbs (Missouri)
 Gibbs (Tennessee)

Siehe auch:
 Gibs
 Gips (Begriffsklärung)